Чарльз Стюарт Генри Вейн-Темпест-Стюарт, 7-й маркиз Лондондерри (; 13 мая 1878 — 10 февраля 1949) — британский пэр и политик, именовавшийся лордом Стюартом с 1878 по 1884 год и виконтом Каслри с 1884 по 1915 год. Его лучше всего помнят за его пребывание на посту государственного секретаря по воздушным вопросам в 1930-х годах и за его попытки достичь взаимопонимания с нацистской Германией. В 1935 году он был уволен из Министерства авиации, но остался в Кабинете министров в качестве лорда-тайного советника и лидера Палаты лордов.

Его основной послужной список в Министерстве авиации включал:

.

История и образование 

Родился 13 мая 1878 года. Старший сын Чарльза Вейна-Темпеста-Стюарта, 6-го маркиза Лондондерри (1852—1915), и леди Терезы Сьюзи Хелен Толбот (1856—1919), дочери 19-го графа Шрусбери. Он получил образование в Итонском колледже и в Королевском военном колледже в Сандхерсте.

Ранняя карьера 
22 мая 1895 года лорд Каслри был назначен вторым лейтенантом 2-го (Сихемского) артиллерийского добровольческого корпуса Дарема, корпуса в составе добровольческих сил, приданных артиллерии Королевского гарнизона (Западная дивизия), которым в то время командовал его отец, владевший шахтой Сихем, из которой были набраны многие артиллеристы, занятые неполный рабочий день . После окончания Сандхерста он был зачислен в Королевскую конную гвардию в звании младшего лейтенанта 8 сентября 1897 года. Он был произведен в лейтенанты 30 августа 1899 года и назначен адъютантом 9 мая 1900 года.

В начале 1901 года он был назначен королем Эдуардом VII, чтобы принять участие в специальной дипломатической миссией объявить о присоединении короля к правительствам Австро-Венгрии, Румынии, Сербии и Турции . В августе 1903 года, после королевского визита в Ирландию, он был назначен членом четвертого класса (в настоящее время — старший лейтенант) из Королевского Викторианского ордена, его отец был удостоен рыцарь Большого креста ордена одновременно. Он оставил должность адъютанта в Королевской конной гвардии 24 марта 1904 года и был произведен в капитаны 6 апреля.

Впоследствии родители заставили виконта Каслри баллотироваться в Палату общин на парламентских выборах 1906 года от Мэйдстоуна. Он сохранил свой армейский чин, но с января 1910 года был включен в список на половинное жалованье. Его относительно неудачная карьера на истощенных профсоюзных скамьях была прервана возвращением в британскую армию во время Первой мировой войны.

Первая мировая война 
В качестве члена парламента капитан Каслри отправился в Северную Францию в первые недели войны и прибыл в Париж 29 августа 1914 года, будучи накануне объявлен адъютантом генерала Уильяма Палтни. Несмотря на то, что Каслри был штабным офицером, он сразу же увидел множество боев и решил, что 2 сентября 1914 года застрелил одного из врагов. В последующие месяцы 1914 года Каслри был свидетелем разрушений войны и ужасных страданий раненых британцев. 1 ноября он был повышен до временного звания майора в своем старом полку, а 7 ноября — до основного звания.

До сих пор не желавший, как и его отец, вмешиваться в ирландскую политику, но война побудила его заняться вербовкой в Ирландии. Со смертью своего отца в феврале 1915 года он перестал быть депутатом парламента от Мейдстона и унаследовал титул 7-го маркиза Лондондерри, а также огромное богатство и статус, которые ему сопутствовали. Его высокое положение помогло его политической карьере, не в последнюю очередь в Ирландии, что позже привлекло к нему благосклонное внимание британского правительства. В 1915 году лорд Лондондерри (каким он теперь стал) ll был упомянут в депешах и вернулся в свой полк Королевской конной гвардии. Он впервые увидел в 1915 году ужасающие последствия газовой атаки на людей, когда приезжие солдаты отравились газом в Первой битве при Ипре.

В 1916 году маркиз Лондондерри был назначен заместителем командира «Синих», входивших в состав 8-й кавалерийской бригады. Он служил на фронте во время битвы на Сомме, лично став свидетелем массовой резни; его ближайший друг, подполковник Гарольд Брасси, шафер на его свадьбе в 1899 году, был убит. Он был исполняющим обязанности подполковника с 15 декабря 1916 года по 20 января 1917 года.

В 1917 году маркиз Лондондерри принял на себя командование сводным батальоном из состава 8-й кавалерийской бригады в звании подполковника, а Королевская конная гвардия («Синие») приняла участие в массированных атаках конной кавалерии на Монши-ле-Пре на берегу моря утром 11 апреля 1917 года, во время битвы при Аррасе. Монши-ле-Пре был одним из ключей к северному концу линии Гинденбурга. Во время разведки противника у Монши командующий 8-й кавалерийской бригадой, бригадный генерал Чарльз Балкли-Джонсон, получил огнестрельное ранение в лицо; он упал с пронзительным криком, тридцатый британский генерал, погибший в бою или умерший от ран на Западном фронте. Это сделало подполковника Лондондерри временно командующим 8-й кавалерийской бригадой во время их боевых действий в битве при Аррасе. В Монши 600 кавалеристов пострадали, и намного больше лошадей погибло. Животные были привязаны на открытом воздухе, так как их всадники укрывались; попытки отвести их в тыл во время «заградительного огня» только увеличили потери. Для лорда Лондондерри опыт войны и бойни его братьев-офицеров, семьи и школьных друзей, с которыми он вырос, по словам профессора Кершоу, «оставят на нем неизгладимый след».

После службы в Ирландской конвенции 1917—1918 годов лорд Лондондерри входил в состав недолговечного Консультативного совета вице-короля, заседавшего в Дублинском замке осенью 1918 года. Произведен в подполковники 7 ноября 1918 года, уволился из армии 10 сентября 1919 года в звании майора и подполковника.

13 августа 1920 года маркиз Лондондерри был назначен почетным полковником 55-й средней бригады Королевской гарнизонной артиллерии в территориальной армии, которая пришла на смену 2-м (Сихем) Даремским артиллерийским добровольцам его отца. Он продолжал в этой роли до Второй мировой войны, после того как он был преобразован в 63-й (Нортумбрийский) зенитный полк Королевской артиллерии в противовоздушном командовании.

Междувоенный период 

Маркиз Лондондерри был назначен в новый воздушный совет в Вестминстере в 1919 году послевоенным коалиционным правительством. Повышенный до заместителя государственного секретаря по авиации в 1920 году, маркиз Лондондерри, тем не менее, был разочарован и воспользовался своими связями в Ольстере, чтобы войти в первый кабинет правительства Северной Ирландии в июне 1921 года в качестве лидера Сената и министра образования. Маркиз Лондондерри особенно интересовался образованием и выступал за секуляризацию, не в последнюю очередь как способ покончить с католическим образованием. Маркиз Лондондерри назначил комиссию Линна, возглавляемую Робертом Линном, за консультацией по вопросам образования. Линн заявил во время слушаний в комиссии, что, по его мнению, было бы пустой тратой государственных средств преподавать гэльский язык в школах, предложение, которое широко рассматривалось как поощрение профсоюзного движения, и привело к католическому бойкоту комиссии.

В Белфасте он действовал как сдерживающий фактор для все более сектантского, партизанского и выжившего правительства премьер-министра сэра Джеймса Крейга. Тем не менее, Закон об образовании Лондондерри 1923 года не получил особой поддержки со стороны протестантских или католических образовательных организаций и был изменен до такой степени, что его цель — секуляризация школьного образования в Северной Ирландии — была утрачена.

В 1926 году он вышел из правительства Северной Ирландии, а в 1929 году покинул парламент Северной Ирландии. Он должен был принять участие во всеобщей забастовке 1926 года, играя роль умеренного владельца шахты, позиция которого облегчилась для него благодаря относительному успеху шахт Лондондерри в графстве Дарем. Его выступление принесло ему высокую оценку, и наряду с ролью Лондондерри в качестве ведущих политических хозяев, премьер-министр Стэнли Болдуин наградил его местом в Кабинете министров в 1928 году в качестве Первого комиссара по работам. Лондондерри пригласили присоединиться к чрезвычайному национальному правительству под руководством премьер-министра Рамзи Макдональда и лорда-президента Болдуина в 1931 году. Это стало причиной некоторого скандала, поскольку многие критики Макдональда обвинили бывшего лейбористского лидера в слишком дружеских отношениях с Эдит, леди Лондондерри.

Когда Национальное правительство победило на парламентских выборах 1931 года, он вернулся в кабинет министров в качестве государственного секретаря по авиации (Лондондерри имел лицензию пилота). Эта должность становилась все более важной во время его пребывания на этом посту, не в последнюю очередь благодаря обсуждениям на Конференции Лиги Наций по разоружению в Женеве. В сентябре 1931 года Япония захватила китайскую область Маньчжурия, создав фиктивное государство Маньчжоу-го, одновременно заявляя, что остальная часть Китая находится в исключительной японской сфере влияния, интерпретация, против которой яростно возражало китайское правительство. В январе 1932 года началась Первая битва за Шанхай, в ходе которой японцы превратили большую часть Шанхая в руины . Сцены Шанхая в огне вместе со все более настойчивыми заявлениями Японии о Китае и Дальнем Востоке в целом как о сфере ее влияния убедили Лондондерри в том, что Великобритании нужны сильные королевские военно-воздушные силы как лучший способ удержать Японию от нападения на Британскую империю и обеспечить, чтобы Великобритания была готова к войне, если англо-японские отношения ухудшатся.

Маркиз Лондондерри поддержал двусмысленную линию британского правительства в отношении разоружения, но выступил в кабинете министров против любых шагов, которые могли бы поставить под угрозу сдерживающую ценность Королевских военно-воздушных сил. Таким образом, он подвергся нападению со стороны Клемента Эттли и Лейбористской партии и стал обузой для Национального правительства. Весной 1935 года он был уволен из Министерства авиации, но остался в Кабинете министров в качестве лорда-тайного советника и лидера Палаты лордов. В сочетании с его ролью ведущего члена Англо-германского братства, он получил популярное прозвище «Лондондерри Герр».

Чувство обиды, которое испытал лорд Лондондерри при этом, и обвинения в том, что он ввел Болдуина в заблуждение относительно силы люфтваффе нацистской Германии это заставило его попытаться очистить свою репутацию «поджигателя войны», занявшись любительской дипломатией. Британский историк Ричард Гриффитс провел различие между умиротворителями — термин, который он приберег для правительственных чиновников, которые верили в умиротворение государств Оси по целому ряду причин, многие из которых были вполне прагматичными, и энтузиастами нацистской Германии, которых он описал как группу людей, которые, действуя самостоятельно как частные граждане, стремились улучшить отношения с Третьим рейхом, обычно по идеологическим причинам. Грифоны определенными Лондондерри как об энтузиасте за нацистскую Германию, а не миротворцем, отметив, что после июня 1935 года, Лондондерри говорил в основном сам для себя, когда он разыскал компании нацистских лидеров. Лондондерри вступил в англо-германское Братство, общество, которое стремился объединить элиты из Великобритании и Германии с целью заключения англо-германского союза.

В период с января 1936 по сентябрь 1938 года маркиз Лондондерри совершил шесть визитов в нацистскую Германию, первый из которых длился три недели, но седьмое приглашение, которое было принято в марте 1939 года, было резко отклонено лордом Лондондерри после нацистской оккупации Праги. С начала 1936 года публичные заявления Лондондерри о Третьем рейхе стали заметно вызывающими восхищение и сочувствие. В марте 1936 года Леопольд фон Хеш, посол Германии в Лондоне, в своем докладе в Берлин назвал лорда Лондондерри «одним из тех, на кого немецкое правительство полагалось за правильные мнения». В рамках своей любительской дипломатии в конце мая 1936 года лорд Лондондерри пригласил Иоахима фон Риббентропа, посла Германии при английском дворе, позже министра иностранных дел Германии, в его родовой дом в Северной Ирландии, в Маунт-Стюарт. Риббентроп приземлился в Ньютаунардс с «шумной бандой эсэсовцев», и четырехдневный визит стал сюжетом в национальных газетах. Лондондерри развлекал Риббентропа еще четыре дня в его семейном доме в графстве Дарем, Виньярд-Холле 13-17 ноября, и сопровождал его на брифингах с правительственными чиновниками в Лондоне.

Во время первых двух визитов, до отречения Эдуарда VIII, которого нацисты считали сторонником, маркиз Лондондерри считался Адольфом Гитлером британским аристократом, имеющим реальное влияние. Дружелюбное отношение к Лондондерри в Берлине нашло свое отражение в том, что Гитлер неосмотрительно информировал своего гостя в октябре 1936 года о своих намерениях в отношении Чехословакии и Польши, за годы до того, как произошло два вторжения.

Хотя лорд Лондондерри незамедлительно передал информацию об указанном Гитлером будущем направлении политики Германии члену британского правительства в письме лорду Галифаксу от 24 декабря 1936 года, перевооружение в Великобритании не было заметно ускорено. В конце концов, громкая пропаганда англо-германской дружбы маркиза Лондондерри нанесла ему гораздо больший оскорбление, чем то, что изначально заставило его пойти на умиротворение.

Падение в немилость 

Под ударом антинацистов в Вестминстере и за его пределами лорд Лондондерри попытался объяснить свою позицию, опубликовав в марте 1938 года «Мы и Германия». Затем, после Мюнхенского соглашения, в октябре 1938 года, лорд Лондондерри написал в письме, что ему известно, что Гитлер был «постепенно возвращаясь к теориям, которые он развил в тюрьме», работая над Mein Kampf. Работа Лондондерри была откровенно антисемитской, заявляя: «Я не испытываю большой симпатии к евреям … можно проследить их участие в большинстве международных беспорядков, которые вызвали столько разрушения в разных странах».

Сыграв незначительную роль в отставке Невилла Чемберлена с поста премьер-министра в 1940 году, лорд Лондондерри не смог добиться какой-либо благосклонности нового премьер-министра Уинстона Черчилля (его троюродного брата), который мало думал о его талантах. Заговорив о своем возможном интернировании, лорд Лондондерри удалился в Маунт-Стюарт, где выпустил «Крылья судьбы» (1943), относительно короткие мемуары, которые подверглись значительной критике со стороны некоторых из его бывших коллег, и где после серии ударов он умер в 1949 году.

На накидке своей курительной комнаты в Маунт-Стюарте маркиз Лондондерри сохранил память о своем дипломатическом демарше: фарфоровую фигурку Аллак SS Fahnenträger (знаменосца СС) . Дар рейхсмаршала Германа Геринга (продукт принудительного труда из концлагеря Дахау) не был ни уничтожен, ни удален с началом войны.

Лорд Лондондерри служил лордом-лейтенантом графства Даун с 1915 по 1949 год и графства Дарем с 1928 по 1949 год, а также ректором Даремского университета и Королевского университета Белфаста. Он был мэром Дарема в год коронации Георга VI (1937). Он был приведен к присяге в Ирландском Тайном совете в 1918 году, в Тайном совете Северной Ирландии в 1921 году и в Имперском Тайном совете в 1925 году и назначен кавалером Ордена Подвязки в 1919 году.

Семья 

28 ноября 1899 года в церкви Святого Петра на Тон-сквер лорд Лондондерри женился на достопочтенной Эдит Хелен Чаплин (3 декабря 1879 — 23 апреля 1959), старшей дочери Генри Чаплина, 1-го виконта Чаплина (1840—1923), и леди Флоренс Сазерленд-Левесон-Гоуэр (1855—1881), дочери 3-го герцога Сазерленда. У супругов были следующие дети:

 Леди Морин Хелен Вэйн-Темпест-Стюарт (1900 — 20 июня 1942), вышедшая замуж в 1920 году за достопочтенного Оливера Фредерика Джорджа Стэнли (1896—1950), от брака с которым у неё были сын и дочь
 Эдвард Чарльз Стюарт Роберт Вейн-Темпест-Стюарт, 8-й маркиз Лондондерри (18 ноября 1902 — 17 октября 1955), старший сын и преемник отца
 Леди Маргарет Фрэнсис Энн Вейн-Темпест-Стюарт (9 марта 1910 — 19 октября 1966), которая вышла первым браком замуж в 1934 году (развод в 1939) за британского инженера Фредерика Алана Ирвинга Манца (1899—1985), а в 1952 году (развод в 1958) её вторым мужем стал британский писатель и режиссер Хью Фалькус (1917—1996).
 Леди Хелен Маглона Вейн-Темпест-Стюарт (8 июля 1911 — 11 марта 1986), 1-й муж 1935 года Эдвард Джессел, 2-й барон Джессел (1904—1990), от брака с которым у неё было трое детей. Супруги развелись в 1960 году. В том же 1960 году её вторым мужем стал Деннис Сесил Уиттингтон Уолш.
 Леди Майри Элизабет Вейн-Темпест-Стюарт (25 марта 1921 — 16 ноября 2009), му с 1940 года (развод в. 1958) Дерек Уильям Чарльз Кеппель, виконт Бери (1911—1968), старший сын Уолтера Кеппеля, 9-го графа Албемарла, от брака с которым у неё было две дочери.

У лорда Лондондерри была незаконнорожденная дочь от американской актрисы Фанни Уорд, по имени Дороти Мейбл Льюис (1900—1938). Она впервые вышла замуж в 1918 году за племянника горного магната Барни Барнато, капитана Джека Барнато, который умер от пневмонии вскоре после их свадьбы. Её вторым мужем, за которого она вышла замуж в 1922 году, был Теренс Планкет, 6-й барон Планкет (1889—1938), от брака с которым у неё было трое сыновей: Патрик Планкет, 7-й барон Планкет, Робин Планкет, 8-й барон Планкет, и достопочтенный Шон Планкет. Лорд и леди Планкет погибли в авиакатастрофе в Калифорнии в 1938 году.

Перенесший инсульт после несчастного случая с планером через несколько лет после окончания войны, лорд Лондондерри умер 10 февраля 1949 года в Маунт-Стюарт, графство Даун, в возрасте 70 лет.

Труды 
 Edith, Lady Londonderry, Retrospect. (London, 1938)
 Lord Londonderry, Ourselves and Germany. (London, 1938)
 Lord Londonderry, Wings of Destiny. (London, 1943)

Примечания

Источники 
 Fleming, Neil C. «Aristocratic appeasement: Lord Londonderry, Nazi Germany, and the promotion of Anglo-German misunderstanding.» Cardiff Historical Papers (2007). online
 Fleming, Neil C. «Lord Londonderry and education reform in 1920s Northern Ireland», History Ireland (spring 2001) ·
 Fleming, Neil C. The Marquess of Londonderry: Aristocracy, Power and Politics in Britain and Ireland. (London, 2005)
 Griffiths, Richard.  Fellow Travellers of the Right: British Enthusiasts for Nazi Germany, 1933-9 (Constable, 1980)
 Hyde, H. Montgomery. British air policy between the wars, 1918—1939 (1976) ·
 Hyded, H. Montgomery. The Londonderrys: A Family Portrait. (London, 1979)
 Jackson, Alvin. «Stewart, Charles Stewart Henry Vane-Tempest-, seventh marquess of Londonderry (1878—1949)», Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online edn, Jan 2008 accessed 6 Jan 2016
 Kershaw, Ian. Making Friends with Hitler: Lord Londonderry and the British Road to War. (London, 2004)
 Strobl, Gerwin.  The Germanic Isle: Nazi Perceptions of Britain (Cambridge University Press, 2000)

Ссылки 
 Charles Stewart Henry Vane-Tempest-Stewart, 7th Marquess of Londonderry
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Marquess of Londonderry

Члены Тайного совета Ирландии
7
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Члены Тайного совета Северной Ирландии
Члены Тайного совета Великобритании
Лорды-хранители Малой печати
Лорды-лейтенанты Дауна
Лорды-лейтенанты Дарема
Члены Сената Северной Ирландии
Члены палаты общин Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Лидеры палаты лордов
Персоналии:Антисемитизм в Великобритании